Кызылкудук — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызылкудук — село в Темирском районе Актюбинской области. (7-8)
 Кызылкудук — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.

Узбекистан 
 Кызылкудук — узловая железнодорожная станция в Узбекистане